Химна́сия и Эсгри́ма — название аргентинских спортивных (в первую очередь, футбольных) клубов. В переводе с испанского означает «Гимнастика и фехтование».
 Химнасия и Эсгрима (футбольный клуб, Ла-Плата) — аргентинский футбольный клуб из города Ла-Плата.
 Химнасия и Эсгрима (футбольный клуб, Мендоса) — аргентинский футбольный клуб из города Мендоса.
 Химнасия и Эсгрима (футбольный клуб, Хухуй) — аргентинский футбольный клуб из города Сан-Сальвадор-де-Жужуй.
  — бывший аргентинский футбольный клуб из города Буэнос-Айрес.